Ке́мба Ха́дли Уо́кер (; родился 8 мая 1990 года в Бронксе, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, ранее выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс». Играет на позиции разыгрывающего защитника.

В 2011 году, выступая за студенческую команду «Коннектикут Хаскис», стал чемпионом NCAA, а также был признан самым выдающимся игроком турнира.

Карьера

Университет 
В свой первый год выступлений за «Юконн Хаскис» Уокер сыграл во всех матчах и помог команде занять первое место посева на турнире NCAA 2009 года. Несмотря на то, что в стартовой пятерке Кемба выходил всего в двух матчах, его среднее время на площадке было 25,5 минуты. В сезоне 2008—2009 годов «Юконн» вышли в «Финал четырёх», но уступили в полуфинале Мичиганским Спартанцам.

В сезоне 2009—2010 годов «Юконн» не попали в «Финал четырёх», Уокер набирал 14,6 очка и делал 5,1 передачи в среднем за матч по ходу сезона.

В своём последнем сезоне за «Хаскис» Уокер стал ведущим игроком команды со средней результативностью 23,5 очка в среднем за игру по ходу сезона. «Юконн» вышли в «Финал четырёх», где обыграли Кентуккийский университет, а затем в финале одолели «Батлерских Бульдогов» став чемпионами NCAA.

14 марта 2011 года Ассоциация американских журналистов освещающих баскетбол выбрала Уокера в символическую пятёрку лучших баскетболистов-студентов США. Также Кемба стал обладателем приза имени Боба Коузи, который вручается лучшему студенту-разыгрывающему защитнику по итогам сезона. Ещё одной важной наградой выигранной Уокером стало звание самого ценного игрока турнира NCAA.

Университет Коннектикута навечно закрепил 15-й номер за Кемба Уокером.

После окончания сезона Уокер заявил, что выставит свою кандидатуру на драфт НБА 2011 года.

НБА 
Кемба Уокер был выбран на драфте 2011 года под общим 9-м номером командой «Шарлотт Бобкэтс». Сразу же после драфта он подписал многолетний контракт с компанией по производству одежды Under Armour, а начиная с 2015 года, Кемба начал сотрудничать с компанией Jordan Brand.

После неудачного сезона 2018/19 из «Бостон Селтикс» уйдут свободными агентами центральные игроки команды Кайри Ирвинг и Эл Хорфорд, что даст возможность подписать нового игрока с максимальной зарплатой. Уокер официально присоединился к «Селтикс» 6 июля 2019 года, подписав четырёхлетний контракт на сумму 141 миллион долларов.

18 июня 2021 года Уокер вместе с выбором в пером раунде драфта 2021 года (16-й пик) и  выбором во втором раунде драфта 2025 года был обменян из «Бостона» в «Оклахома-Сити Тандер» на Эла Хорфорда, Мозеса Брауна и выбор во втором раунде драфта 2023 года. 

6 августа 2021 года Уокер согласовал выкуп контракта с «Оклахома-Сити Тандер» и 11 августа 2021 подписал контракт с «Нью-Йорк Никс».

6 июля 2022 года «Нью-Йорк» официально объявил о приобретении у «Детройта» драфт-пика первого раунда в обмен на Кембу Уокера и права на центрового Джалена Дюрена, выбранного под 13-м номером драфта 2022 года. 17 октября Уокер был отчислен «Пистонс».

28 ноября 2022 года Уокер подписал негарантированный контракт с «Даллас Маверикс» на один год. 17 декабря Уокер набрал 32 очка, пять подборов и семь передач в матче против «Кливленд Кавальерс». 6 января 2023 года Уокер был отчислен «Маверикс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки «Коннектикут Хаскис» (баскетбол)
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Даллас Маверикс»